Павел Зеленой:
 Зеленой, Павел Алексеевич (1833—1909) — русский военачальник и государственный деятель, полный генерал по Адмиралтейству.
 Зеленой, Павел Николаевич — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 3298; 26 ноября 1816.